Toponímia: 
 Sabis o Selle, riu de la Gàl·lia on Juli Cèsar derrotà els nervis l'estiu del 57 aC
 Sabis o Sambre riu de la Gàl·lia que s'uneix al Mosa a Charleroi.
 Batalla del Sabis batalla entre la República romana i els nervians del 57 aC a la Valònia.